«Ночь и день» — название нескольких произведений.

Фильмы и сериалы 
  — американский кинофильм, 1946.
 Ночь и день — российский кинофильм, 1995.
  — южнокорейский кинофильм, 2008.
  — британский телесериал (2001—2003).

Прочее 
  — повесть (1919) Вирджинии Вулф.
 Ночь и день — пьеса (1978) Тома Стоппарда.

Night and Day 
Альбомы
  — альбом (1982) Джо Джексона.
  — альбом (1995) группы Chicago.
  — альбом (1999) Вилли Нельсона.
  — альбом (2017) группы The Vamps.

Песни
  — песня (1932) Коула Портера.
 Night and Day — песня (1991) Бетт Мидлер.

См. также 
 День и ночь
 Ночь (значения) и День (значения)
  (переводится как «Ночь и день») — шведская дворянская семья.